Cuccaro Monferrato : commune italienne de la province d'Alexandrie (Piémont)
Cuccaro Vetere : commune italienne de la province de Salerne (Campanie)